

Musica
Izzo (H.O.V.A.) – singolo di Jay-Z

Persone
Alberto Izzo – architetto italiano
Angelo Izzo – criminale italiano
Armando Izzo – calciatore italiano
Armando Izzo – partigiano italiano
Biagio Izzo – attore e comico italiano
Carla Maria Izzo – soprano italiano
Carlo Izzo – docente, traduttore, critico letterario e anglista italiano
Cosimo Izzo – politico e avvocato italiano
Daniele Izzo – meteorologo e climatologo italiano
Fiamma Izzo – dialoghista, doppiatrice e direttrice di doppiaggio italiana
Francesca Izzo – accademica e politica italiana
Gioacchino Izzo – sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione
Giuppy Izzo – doppiatrice, attrice e direttrice del doppiaggio italiana
Giuseppe Izzo – militare italiano
Jean-Claude Izzo – scrittore e sceneggiatore francese
Lorenza Izzo – attrice e modella cilena
Marco Izzo – pallavolista italiano
Mirella Izzo – attivista italiana
Nicandro Izzo – agente di Polizia italiano, vittima della camorra
Paul Izzo – calciatore australiano
Renato Izzo – doppiatore, direttore del doppiaggio, attore, sceneggiatore e produttore italiano
Rossella Izzo – attrice, doppiatrice, direttrice del doppiaggio, e regista italiana
Simona Izzo – attrice, doppiatrice, regista, scrittrice e sceneggiatrice italiana
Tom Izzo – allenatore di pallacanestro statunitense